Wierzchowiny peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Wierzchowiny, un village

 dans la voïvodie de Lublin
 Wierzchowiny, un village dans le powiat de Krasnystaw
 Wierzchowiny, un village dans le powiat de Radzyń Podlaski
 Wierzchowiny, un village dans le powiat de Parczew
 Wierzchowiny, un village dans le powiat de Zamość

 dans la voïvodie de Mazovie
 Wierzchowiny, un village